De Grand Prix-wegrace van Catalonië 2021 was de zevende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2021. De race werd verreden op 6 juni 2021 op het Circuit de Barcelona-Catalunya nabij Montmeló, Spanje.

Uitslag

MotoGP 
Fabio Quartararo kreeg een tijdstraf van drie seconden omdat hij in de laatste ronde de baanlimieten overschreed en hierbij voordeel behaalde. Daarnaast kreeg hij nog drie seconden straf omdat tijdens de race zijn racepak opende, waardoor hij de beschermplaat op zijn borst kwijtraakte.

Moto2

Moto3 
De race werd beëindigd met een rode vlag vanwege een ongeluk waarbij Xavier Artigas, Dennis Foggia en Ayumu Sasaki waren betrokken, maar deze werd gezwaaid nadat de eerste elf coureurs de race al waren gefinisht. De nog rijdende coureurs werden geklasseerd in de laatste ronde die zij volledig afgelegd hadden; voor de eerste elf coureurs was dit de laatste ronde en voor de overige coureurs was dit de voorlaatste ronde. Jaume Masiá werd een positie teruggezet omdat hij in de laatste ronde de baanlimieten overschreed en hierbij voordeel behaalde. Riccardo Rossi startte de race niet nadat hij in de opwarmronde ten val kwam.

MotoE 
Alle motorfietsen zijn afkomstig van Energica. Matteo Ferrari werd een positie teruggezet omdat hij in de laatste ronde de baanlimieten overschreed en hierbij voordeel behaalde.

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

MotoE

2021
Catalonië